Traagheid, een eigenschap van voorwerpen in de natuurkunde dat gaat over het behouden van de bewegingstoestand van een voorwerp
 Annemieke Traag, een Nederlands politicus
 Traag (lied), een lied van Bizzey in samenwerking met Jozo en Kraantje Pappie